Niemcy:
 Lohra – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf

Inne:
 Lohra – plemię
 Lohra – zamek

Zobacz też:
 Großlohra